Auf Liebe und Tod steht für:

 Auf Liebe und Tod, Originaltitel Vivement dimanche!, französischer Kriminalfilm von François Truffaut (1983)
 Stubbe – Von Fall zu Fall: Auf Liebe und Tod, deutscher Fernsehfilm von Peter Kahane (2003)
 Unter anderen Umständen: Auf Liebe und Tod, deutscher Fernsehfilm von Judith Kennel (2009)